gromada Wiśnicz Nowy (alt. gromada Nowy Wiśnicz)
 gromada Wiśnicz Stary (alt. gromada Stary Wiśnicz)